Mompang (Barumun), een plaats in Indonesië
Mompang (a Julu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing